Открытый чемпионат Стамбула по теннису — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Турцииа городе Стамбуле, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 1 по 7 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Диего Шварцман
 в парном разряде —  Дуди Села и  Флавио Чиполла

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Милош Раонич (6-й в мире на тот момент). Вторым номером посева стал ещё один представитель топ-10 Марин Чилич (№ 8 в мире). В итоге оба фаворита разыграли титул в финале и успеха добился Чилич. Прошлогодний победитель Диего Шварцман защищал свой титул и доиграл до полуфинала, где уступил чемпиону этого розыгрыша Марину Чиличу. В основном сетке турнира приняли участие два представителя России: Карен Хачанов и Михаил Южный. Оба россиянина завершили выступления во втором раунде.

В парном турнире победу одержал чешский дуэт Иржи Веселый и Роман Ебавый, который в финале в сухую переиграл пару Туна Алтуна и Алессандро Мотти. Обе пары изначально не имели посев на турнире. Прошлогодние чемпионы Дуди Села и Флавио Чиполла не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марин Чилич обыграл  Милоша Раонича со счётом 7–6(3), 6–3.
 Чилич выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Раонич сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Иржи Веселый /  Роман Ебавый обыграли  Туна Алтуну /  Алессандро Мотти со счётом 6–0, 6–0.
 Веселый выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ебавый выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стамбула по теннису
 Мировой тур ATP 2017
 Тур ATP 250
 Кубок Стамбула по теннису 2017
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Турция
Теннис
Май 2017 года
2017